His Enemy – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Brabin
His Enemy – cortometraggio del 1914 diretto da Carl Gregory